Cztery bitwy o Isla Martín García  (wyspę na estuarium La Plata)
 Bitwa o Martín García (1814)
 Bitwa o Martín García (1838)
 Bitwa o Martín García (1853)
 Bitwa o Martín García (1859)

Zobacz też 
 Martín García